Okręty US Navy o nazwie USS Jacamar:
 Pierwszy, Jacamar (AMc-47), był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, będącym w służbie w latach 1941-1945.
 Drugi, Jacamar(AMCU-25), był dużą barką desantową piechoty przerobioną na trałowiec. Do służby wszedł w 1944 i został wycofany po 1954.

Jacamar